Mario Cardullo (né en 1957), inventeur américain
 Paola Cardullo (née en 1982), joueuse de volley-ball italienne
 Stephen Cardullo (né en 1987), joueur de base-ball américain